Mount Rainier – wulkan w USA
 Mount Rainier – format zapisu dla dysków optycznych
Miejscowości w USA:
 Rainier – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Columbia
 Rainier – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Thurston
Osoby:
 Rainier III Grimaldi – książę Monako
 Rainier – wielki mistrz zakonu lazarytów